

Geografia 
 Donnafugata – antico feudo baronale siciliano presso Ragusa, con l'omonimo castello
 Donnafugata – città immaginaria del romanzo Il Gattopardo, identificata con Palma di Montechiaro

Persone 
 Corrado Arezzo de Spuches di Donnafugata – politico italiano (1824-1895)

Altro 
 Stazione di Donnafugata – stazione ferroviaria della linea Caltanissetta Xirbi-Gela-Siracusa
Donnafugata – azienda vinicola siciliana